Ке́мская улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Кемская улица — улица в Архангельске.
 Кемская улица — улица в Петрозаводске.
 Кемская улица — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Кемский переулок (Санкт-Петербург)